Brunshausen bezeichnet verschiedene Orte in Niedersachsen:

 Brunshausen (Bad Gandersheim), Stadtteil von Bad Gandersheim, siehe auch Kloster Brunshausen
 Brunshausen (Beverstedt), Ortsteil von Stubben in der Gemeinde Beverstedt
 Brunshausen (Stade), Ort in der Gemeinde Stade